Als Kolkata-Trilogie werden zwei indische Filmreihen bezeichnet:

 Mrinal Sens: Interview (1970), Kolkata 71 (1972) und Padatik (1973)
 Satyajit Rays: Pratidwandi (1970), Seemabaddha (1971) und Jana Aranya (1975)